Ленинка () — посёлок, входит в Тепликский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 27 человек. Почтовый индекс — 23842. Телефонный код — 4353. Занимает площадь 0,04 км². Код КОАТУУ — 523786902.

Местный совет 
23842, Вінницька обл., Теплицький р-н, с. Сокиряни, вул. Перемоги, 20

Ссылки 
 Ленинка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Тепликского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина